Querenbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeindeteile:
 Querenbach (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Querenbach (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Querenbach, historische Schreibweise von Quirrenbach, Ortsteil der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Querenbach (Gablenzbach) – zwei Zuflüsse des Gablenzbaches in Stollberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen; flussabwärts:
 Oberer Querenbach, rechter Zufluss am Ortsanfang 
 Unterer Querenbach, rechter Zufluss gegen Ortsende
 Querenbach (Ölschnitz), linker Zufluss der Ölschnitz (zum Weißen Main) in Oelschnitz, Markt Stammbach, Landkreis Hof Bayern

Siehe auch:
 Querbach